Ennis (Inis en irlandais), la capitale du comté de Clare en Irlande
 INIS - Système International d'Information Nucléaire
 Inis Oírr une île en Irlande
 iNiS studio de développement de jeux vidéo, Japon
 Institut national de l'image et du son centre de formation professionnelle, Montréal, Québec, Canada
 Iraqi National Intelligence Service
 acronyme du peintre Francesco Gallo, INIS: (Io Nato Ievoli Sono - je suis né à Ievoli)